MW je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Malave.
 MediaWiki
 MegaWatt

Glej tudi 

Kratice